

Toponymes 
Simav est un toponyme turc :
 Simav chef-lieu de district de la province de Kütahya
 Simav Çayı la rivière de Simav affluent du fleuve turc Nilüfer Çayı
 Le lac de Simav (Simav gölü) lac asséché par des canaux de drainage au nord-est de Simav
 La plaine de Simav (Simav Ovası) au centre de laquelle se trouvait le lac de Simav